Paul Sébillot (1843-1918) ethnologue, écrivain et peintre français, originaire de Bretagne.
 Paul-Yves Sébillot (1885-1971), écrivain et journaliste français.

Homonymie de patronyme